Хитро́во — упразднённая в 1983 году деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. На 2019 год — улица в составе деревни Мошнино в составе сельского поселения «Марьинская волость».

География 
Находится на северо-востоке области, в центральной части района, в лесной местности около озёр Долгое, Малое и р. Черебёнка.

История 
Хитрово возникла в середине 1930-х годов (в 1933 г. ещё не значится). В 1939 году фиксируется деревня Хитрово Дубницкого национального сельсовета Струго-Красненского района.

В 1941—1944 гг. — в фашистской оккупации.

Снята с учёта в 1983 году (Ефимов, Фёдоров, 2015).

С 2009 года территориально относится к деревне Мошнино как улица Хитрово (Ефимов, Фёдоров, 2015).

Население 
В 1939 году — 17 дворов, в 1948-м — 35 хозяйств и 107 жителей, в 1958-м — 23 хозяйств и 46 жителей, в 1965-м — 15 хозяйств и 32 жителя, в 1975-м — 7 хозяйств и 13 жителей (Ефимов, Фёдоров, 2015).

После упразднения в 1983-м году жители остались: в 1987-м — 7 домов; в 2001-м — 1 житель и в 2007-ом уже нет постоянных жителей (Ефимов, Фёдоров, 2015).

Инфраструктура 
В 1930-41, 1944-50 годах в деревнях Хитрово и Лычно действовал колхоз «2-й год 2-й пятилетки» (Ефимов, Фёдоров, 2015).

Транспорт 
Упразднённая деревня доступна по автодороге регионального значения58К-576 «Ровное — Высокое».

Примечания

Литература 
 Хитро́во //Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 404
населённые пункты, упразднённые в 1983 году
Упразднённые населённые пункты Струго-Красненского района